Йос Лансинк (; ) — нидерландский, позже бельгийский конник, чемпион и призёр чемпионатов Европы и мира, чемпион летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, участник семи Олимпиад.

Биография 
Лансинк начал ездить верхом в трёхлетнем возрасте. В 1988 году на лошади Феликс он выиграл несколько соревнований Гран-при, прежде чем принять участие в Олимпийских играх 1988 года.

Лансинк участвовал в семи Олимпиадах, из них на первых четырёх Олимпиадах Лансинк представлял Нидерланды, а на остальных — Бельгию. Первой Олимпиадой, в которой он участвовал, была летняя Олимпиада 1988 года в Сеуле. На этой Олимпиде он занял 7-е место в личном зачёте, а команда Нидерландов заняла 5-е место.

Свою единственную олимпийскую медаль — золото в командном зачёте — Лансинк завоевал в 1992 году в Барселоне, где представлял Нидерланды.

Последней для Лансинка Олимпиадой стала летняя Олимпиада 2012 года в Лондоне. На этой Олимпиаде Лансинк стал 23-м, а команда Бельгии заняла 13-е место.

Примечания

Ссылки 
 

Конники Нидерландов
Конники на летних Олимпийских играх 1988 года
Конники на летних Олимпийских играх 1992 года
Конники на летних Олимпийских играх 1996 года
Конники на летних Олимпийских играх 2000 года
Конники на летних Олимпийских играх 2004 года
Конники на летних Олимпийских играх 2008 года
Конники на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Конники Бельгии
Чемпионы Европы по конному спорту
Чемпионы мира по конному спорту